Osoby o tym nazwisku:

 Andrzej Wydrzyński (1921-1992) – polski pisarz, reżyser teatralny i publicysta
 Edward Wydrzyński (1892-1922) – podporucznik Wojska Polskiego
 Maciej Wydrzyński (ur. 1974) – polski polityk i działacz społeczny
 Marcin Wydrzyński (ur. 1992) – polski judoka
Zdzisław Wydrzyński (1930-1988) – polski polityk